La liste des footballeurs internationaux danois comprend tous les joueurs de football en équipe du Danemark.

Liste 

Liste mise à jour après le match République d'Irlande-Danemark du .

Références

Lien externe 
  Denmark international caps | European football sur eu-football.info

Danemark
Équipe du Danemark de football
Football